

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Hollister – capoluogo della Contea di San Benito, California
Hollister – CDP della Contea di Halifax, Carolina del Nord
Hollister – città della Contea di Twin Falls, Idaho
Hollister – città della Contea di Taney, Missouri
Hollister – città della Contea di Tillman, Oklahoma

Altro 
Hollister Co. – marchio di Abercrombie & Fitch
Hollister – sadico sergente antagonista nel videogioco western Gun